Řád republiky je označení pro několik řádů:
 československý Řád republiky
 egyptský Řád republiky
 gambijský Řád republiky
 jugoslávský Řád republiky
 libyjský Řád republiky
 moldavský Řád republiky
 sierraleonský Řád republiky
 tuniský Řád republiky
 turecký Řád republiky